Diospyros seychellarum är en tvåhjärtbladig växtart som först beskrevs av William Philip Hiern, och fick sitt nu gällande namn av André Joseph Guillaume Henri Kostermans. Diospyros seychellarum ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ljungordningen
seychellarum